Mandø (eiland), Deens waddeneiland, en het kleinste bewoonde waddeneiland van Denemarken
Mandø (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Esbjerg

Zie ook 
Mando (doorverwijspagina)